USS Fox je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Fox (DD-234) 
 USS Fox (DLG-33)

Fox